Newmarket kan syfta på:

 Newmarket, Auckland, stadsdel i Auckland, Nya Zeeland
 Newmarket, County Cork, ort i Irland
 Newmarket, New Hampshire, ort i USA
 Newmarket, Ontario, ort i Kanada
 Newmarket, Suffolk, ort i England, Storbritannien (känd hästsportort)

 Newmarket, ett annat namn på kortspelet Michigan